La famiglia delle Sciadopitiacee (Sciadopityaceae) è una famiglia di conifere affine alle Tassodiacee che comparve nel Triassico superiore ed ebbe la sua massima fioritura nel Cretaceo, con rappresentanti in Asia, in Europa e in Nordamerica.

possiede polline non saccato, foglie ridotte squamiformi e semi alati

Oggi la famiglia è rappresentata da una sola specie, Sciadopitys verticillata, limitata al solo Giappone.

La specie fossile più antica è Sciadopitytes scania, ritrovata in Svezia.

Collegamenti esterni